Gothic – anglosaska nazwa kroju bezszeryfowego, pojawiająca się w nazwach wielu fontów
 Gothic – styl fontów japońskich
 Gothic – pierwsza część serii gier komputerowych firmy Piranha Bytes
 Gothic – seria gier autorstwa firmy Piranha Bytes
 Gothic rock – inaczej rock gotycki
 Gothic metal – rodzaj muzyki metalowej
 Gothic – ósmy singel niemieckiego DJ-a i producenta – Tomcrafta, wydany w 1998

Zobacz też 
 Goci
 gotyk
 gotycyzm
 pismo gotyckie
 powieść gotycka
 subkultura gotycka